Lehterä ist der Familienname folgender Personen:

Jori Lehterä (* 1987), finnischer Eishockeyspieler
Tero Lehterä (* 1972), finnischer Eishockeyspieler